Юрий Лыков:
 Лыков, Юрий Иванович (род. 1961) — советский и российский футболист, тренер.
 Лыков, Юрий Васильевич — боярин и воевода удельного князя Владимира Андреевича Старицкого.